„Mer”  sau „MER” se poate referi la:

 Management Expense Ratio
 Market Exchange Rate
 Mars Exploration Rover
 Meropenem
 Mașini electrice rotative
 Middle East Report
 Mișcarea Ecologistă din România
 Modulation error ratio
 Monthly Economic Review
 Movement for European Reform

Vezi și